Михаил Мазаев: Мазаев, Михаил Дмитриевич (род. 1926) — Герой Социалистического Труда, звеньевой опытно-производственного хозяйства.
 Мазаев, Михаил Николаевич (1869 — ?) — один из авторов «ЭСБЕ».